Georgios Saridakis ist der Name folgender Personen:

* Georgios Saridakis (Leichtathlet) (1885–??), griechischer Geher
 Georgios Saridakis (Politiker) (* 1938), griechischer Politiker